|-
| 25801 Oliviaschwob ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25802 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25803 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25804 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25805 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25806 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25807 Baharshah ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25808 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25809 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25810 - ||  || 2 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25811 - ||  || 26 februarie 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| 25812 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25813 Savannahshaw ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25814 Preesinghal ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25815 Scottskirlo ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25816 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25817 Tahilramani ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25818 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25819 Tripathi ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25820 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25821 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25822 Carolinejune ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25823 Dentrujillo ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25824 Viviantsang ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25825 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25826 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25827 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25828 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25829 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25830 - ||  || 26 februarie 2000 ||  || 
|-
| 25831 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25832 Van Scoyoc ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25833 - ||  || 5 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 25834 Vechinski ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25835 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 25836 Harishvemuri ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25837 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25838 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25839 - ||  || 11 martie 2000 ||  || 
|-
| 25840 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25841 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25842 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25843 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25844 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25845 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25846 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25847 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25848 - ||  || 14 martie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 25849 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25850 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25851 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25852 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25853 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 25854 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25855 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25856 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25857 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25858 - ||  || 10 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 25859 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25860 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25861 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25862 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25863 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25864 Banič ||  || 8 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 25865 - ||  || 2 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25866 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25867 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25868 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25869 - ||  || 1 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25870 Panchovigil ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25871 - ||  || 11 iunie 2000 || Valinhos || 
|-
| 25872 - ||  || 25 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25873 - ||  || 25 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25874 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25875 Wickramasekara ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25876 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25877 Katherinexue ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25878 Sihengyou ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25879 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25880 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25881 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25882 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25883 - ||  || 2 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 25884 - ||  || 20 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 25885 Wiesinger ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25886 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 25887 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25888 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25889 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25890 Louisburg ||  || 3 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 25891 - ||  || 20 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 25892 - ||  || 22 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 25893 Sugihara ||  || 19 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 25894 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25895 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25896 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25897 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25898 Alpoge ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25899 Namratanand ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25900 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-